Пищевы́е доба́вки — вещества, добавляемые в технологических целях в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определённого аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и так далее. Некоторые люди стремятся употреблять в пищу продукты без добавок, хотя в строгом смысле слова соль и перец тоже ими являются.

Стандарты использования 
Для регулирования всех пищевых добавок и информирования потребителей, каждой добавке присваивается уникальный номер, называемый «номером E», который используется в Европе для всех пищевых добавок. Эта схема нумерации в настоящее время принята и расширена комиссией Кодекса Алиментариус для международной идентификации всех добавок, независимо от того, одобрены ли они для использования. Для классификации могут использовать не только порядковые номера, предваряемые буквой «E» (в Евросоюзе), но и полные названия, например, «уксусная кислота» или «Е260 уксусная кислота», где Е260 — номер уксусной кислоты. Имеются добавки, в коде которых нет E — к примеру, добавка номер 154 — это краситель Brown FK, используемый только в Великобритании.

Международные стандарты на пищевые добавки и примеси определяются Объединённым экспертным комитетом ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA) и Кодексом Алиментариус (Codex Alimentarius), принятым Международной комиссией ФАО/ВОЗ и обязательным к исполнению странами, входящими в ВТО.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) перечисляет все используемые в США пищевые добавки как «общепризнанные безопасные» (GRAS); они перечислены как под служебным номером их химических рефератов, так и под правилами FDA в соответствии с Кодексом федеральных правил Соединённых Штатов.

Классификация пищевых добавок 
Для классификации пищевых добавок в странах Евросоюза разработана система нумерации (действует с 1953 года). Каждая добавка имеет уникальный номер, начинающийся с буквы «E». Система нумерации была доработана и принята для международной классификации Кодекс Алиментариус. Первая цифра кода говорит об общем назначении добавки:
 на 1 начинаются коды красителей;
 на 2 — консервантов;
 на 3:
 300—322 — антиоксидантов,
 333—399 — антиоксидантов и стабилизаторов;
 на 4 — эмульгаторов и стабилизаторов;
 на 5 — веществ против слёживания и комкования;
 на 6 — усилителей вкуса и запаха;
 7 и 8 не используются (кроме антибиотиков 710—713);
 на 9 начинаются коды глазирователей, размягчителей и прочих улучшателей выпечки и прочих веществ.

Некоторые широко используемые вещества не имеют кода, к примеру, ванилин и немодифицированный крахмал.

Пищевые добавки в России 
Прежде всего необходимо отметить, что лаборатория пищевой токсикологии института питания РАМН не участвует в процедуре запрета вредных для человека пищевых добавок, а ссылается на существующий специальный международный механизм и работу JECFA — Объединённого экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам.

На территории России использование пищевых добавок контролируется национальными органами Роспотребнадзора и нормативными актами и санитарными правилами Минздрава России (в СССР первые такие правила вступили в силу с 1978 года).

Основными документами являются:
 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ
 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000, N 29-ФЗ
 Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07.1993
 СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок» — c 12 июня 2003 года

Запрещённые добавки
 E121 — цитрусовый красный (краситель)
 E123 — красный амарант (краситель)
 E128 — 03.09.2007. Красный 2G (краситель)
 E216 — пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант)
 E217 — пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант)
 E240 — формальдегид (консервант)

Неразрешённые добавки
К неразрешённым добавкам относятся те добавки, которые не испытывались или проходят испытания, но окончательного итога пока нет.
 E127 — эритрозин — запрещён в ряде стран
 E154 — коричневый FK
 E173 — алюминий
 E180 — рубиновый литол ВК
 E388 — тиопропионовая кислота
 E389 — дилаурилтиодипропионат
 E424 — курдлан
 E512 — хлорид олова(II)
 E537 — гексацианоманганат железа
 E557 — силикат цинка
 E912 — эфиры монтаниновой кислоты
 E914 — окисленный полиэтиленовый воск
 E916 — йодат кальция
 E917 — йодат калия. На пищевых упаковках может указываться как KIO3 (йодноватокислый калий).
 E918 — оксиды азота
 E919 — нитрозил хлорид
 E922 — персульфат калия
 E923 — персульфат аммония
 E924b — бромат кальция
 E925 — хлор
 E926 — диоксид хлора
 E929 — пероксид ацетона

Безопасность пищевых добавок

Одобрение пищевых добавок 
С увеличением использования обработанных пищевых продуктов, начиная с XIX века, пищевые добавки стали использоваться более широко. Многие страны регулируют их использование. Например, борная кислота широко использовалась в качестве пищевого консерванта с 1870-х по 1920-е годы, но была запрещена после Первой мировой войны из-за её доказанной токсичности, как показали исследования на животных и людях. Во время Второй мировой войны острая потребность в дешёвых доступных пищевых консервантах привела к её повторному использованию, но в 1950-х годах борная кислота была окончательно запрещена. Такие случаи привели к общему недоверию к пищевым добавкам, развитию хемофобии и применению  в отношении многих пищевых ингредиентов, когда любые вещества, имеющие теоретический возможный негативный риск для здоровья, запрещаются к использованию в продуктах питания и питьевой воде на законодательном уровне. Это привело к тому, что, начиная с 1960-х годов, безопасность пищевых добавок оценивается на основе множества токсикологических исследований, и только в случае, если будет установлено, что ингредиент безопасен на определённых уровнях потребления, добавку разрешат к использованию в различных странах. В Соединённых Штатах это привело к принятию поправок в «Федеральный закон о продуктах питания, лекарствах и косметике 1938 года», в котором говорится, что никакие канцерогенные вещества не могут использоваться в качестве пищевых добавок. Однако, после запрета цикламатов в Соединённых Штатах и Великобритании в 1969 году из-за подозрения в их канцерогенности, было обнаружено, что сахарин, единственный оставшийся в то время законный искусственный подсластитель, вызывает рак мочевого пузыря у крыс. Широкий общественный резонанс в Соединённых Штатах, частично доведённый до Конгресса с помощью почтовых открыток, оплаченных по почте, поставляемых в упаковке подслащённых безалкогольных напитков, привёл к сохранению сахарина, несмотря на нарушение федерального закона. Однако в 2000 году было обнаружено, что сахарин канцерогенен у крыс только из-за их уникального химического состава мочи и является безопасным для человеческого здоровья в рамках адекватного уровня потребления.

Для каждой добавки проводится научный обзор всех существующих токсикологических данных, включая как наблюдения на людях, так и обязательные испытания на животных. Токсикологические тесты, требуемые регулирующими органами различных стран, включают исследования в течение всей жизни и исследования нескольких поколений для оценки того, как добавка воспринимается организмом и какие возможные вредные эффекты добавки или её производных могут быть. В ходе токсикологических исследований определяется уровень, не вызывающий видимых отрицательных эффектов (УНВОЭ) — самый высокий уровень потребления добавки с пищей и питьевой водой, при котором в исследованиях не наблюдалось никаких побочных эффектов. Данный показатель выражается в миллиграммах добавки на килограмм массы тела в день (мг/кг массы тела в день). После этого, УНВОЭ делится на коэффициент безопасности, обычно 100, чтобы обеспечить большой запас по безопасности. Таким образом, определяется показатель допустимого суточного потребления (ДСП). Считается, что если возможное ежедневное потребление добавки ниже ДСП, то ингредиент не представляет опасности как для краткосрочных, так и для долгосрочных негативных последствий для здоровья. Стоит отметить, что даже если показатель ДСП был превышен, это не означает, что добавка причинит вред здоровью, поскольку имеется большой запас по безопасности. Для некоторых веществ, применяемых в качестве пищевых добавок, ДСП составляет несколько миллиграммов на килограмм тела. Например, ДСП для нитрита натрия составляет 0-0,2 мг/кг, для аспартама — 0-40 мг/кг, для глутамата натрия — 0-120 мг/кг массы тела соответственно.

В Европейском Союзе может потребоваться 10 или более лет, чтобы получить одобрение на новую пищевую добавку. Данный промежуток включает в себя пять лет испытаний на безопасность, затем два года для оценки Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и ещё три года, прежде чем добавка получит одобрение всего Европейского союза для использования в каждой стране Европейского союза. Помимо тестирования и анализа пищевых продуктов в течение всего производственного процесса для обеспечения безопасности и соответствия нормативным стандартам, федеральные органы различных стран защищают общественность от любого незаконного использования или потенциально опасного неправильного использования пищевых добавок, проводя выборочное тестирование пищевых продуктов. В России этим занимается Роспотребнадзор.

Со временем, по мере развития аналитических методов и появления новых токсикологических данных, государственные нормативы на содержание пищевых добавок в продуктах питания и примесей в самих добавках могут пересматриваться. В качестве примеров можно привести пересмотр низина Е234 в качестве пищевой добавки в 2017 году. В 2006 году ДСП низина было установлено на уровне 0,13 мг/кг, а в 2017 году повышено до 1 мг/кг массы тела соответственно; в 2022 году пределы содержания примесей (мышьяка, свинца, ртути и кадмия) в пищевой добавке Е422 (глицерине) были снижены. Часть добавок, ранее считавшихся безвредными (например, формальдегид E240 в шоколадных батончиках или E121 в газированной воде), позднее были признаны опасными и запрещены. Некоторые пищевые добавки, такие как краситель амарант Е123 запрещены не из-за их фактического вредного эффекта, а из-за общественного резонанса или мнимых доказательств опасности в отдалённых исследованиях. Некоторые производители в маркетинговых целях не указывают ингредиенты с буквенным кодом E. Они заменяют их на название добавки, например «глутамат натрия». Ряд производителей использует полную запись — и химическое наименование, и код Е.

Споры о безопасности пищевых добавок 
Существуют разногласия, связанные с рисками и преимуществами пищевых добавок. Зачастую пищевые добавки подозревают в причастности к участившимся в XXI веке случаям аллергии, астмы и других проблем со здоровьем. В СМИ периодически появляются сообщения, что, к примеру: «добавка Е*** вызывает раковые опухоли», аллергию или расстройство желудка и другие неприятные последствия. Однако стоит понимать, что влияние любого химического вещества на организм человека зависит как от индивидуальных особенностей организма, так и от количества вещества. Натуральные добавки могут быть столь же вредными или быть причиной аллергических реакций у некоторых людей. Например, сафрол долгое время использовался для ароматизации корневого пива до тех пор, пока не было доказано, что данное вещество является канцерогеном. Из-за федерального закона в США, его нельзя добавлять в продукты питания, даже если он естественным образом содержится в сассафрасе и сладком базилике.

Установлено, что добавление пищевых добавок Е249 и Е250 (нитритов) в мясо приводит к образованию известных канцерогенов, таких как нитрозамины. Несмотря на то, что нитриты являются токсичными веществами, и, возможно, канцерогенами, в том числе для млекопитающих (50 % крыс погибают при дозе в 180 мг/кг веса нитрита натрия), они препятствуют развитию в мясных продуктах гораздо более токсичных бактерий Clostridium botulinum, которые вырабатывают ботулотоксин. Добавление антиоксидантов, таких как аскорбиновая кислота Е300, эриторбовая кислота Е313, эриторбат натрия Е316 или витамин Е вместе с нитритами в мясо препятствуют образованию нитрозаминов благодаря своим окислительно-восстановительным свойствам. Для копчёных колбас высоких сортов норма содержания нитрита установлена выше, чем для варёных, — считается, что их едят в меньших количествах.

Периодически высказываются опасения по поводу связи между добавками и гиперактивностью. В 2007 году британское исследование обнаружило связь между смесями пищевых красителей, бензоатом натрия Е211 и повышенной гиперактивностью у детей. Использовались две красящие смеси: смесь А (содержащая Е102, Е110, Е122 и Е124) и смесь В (содержащая Е104, Е110, Е122, Е129). После общественного возмущения в 2009 году был введён «добровольный запрет». Это означает, что красители можно добавлять в продукты в Соединённом Королевстве и Европейском Союзе, но на них должно быть нанесено предупреждение о том, что красители, используемые в продуктах питания «могут оказать неблагоприятное влияние на активность и внимание детей». Несмотря на предупреждение, воспроизвести результаты британского исследования так и не удалось. FDA, EFSA и Министерство Здравоохранения Канады сделали вывод, что пищевые красители и бензоат натрия не вызывают СДВГ поведение у детей вместе и по отдельности.

Также известность получил Вильжюифский список, в котором вред некоторых пищевых добавок был указан ошибочно.

См. также 
 Вкусовые добавки
 Реакция Майяра
 Олестра
 Вильжюифский список
 Пищевая инженерия
 Безопасность пищевых продуктов

Примечания

Литература 

 
 Сарафанова Л. А. Пищевые добавки: энциклопедия / Л. А. Сарафанова, Изд. 2-е.- СПб.: Изд.-во Гиорд, 2004.- 808 с.
 Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов. 41 доклад объединенных экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, Женева. — М: «Медицина», 1994 г. — 72 с.
 Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов. 37 докладов объединенных экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, Женева. — М: «Медицина», 1974 г. — 48 с.
 Петрухина А. Из чего мы состоим? Из того, что мы едим… Наука и жизнь, № 1 (2009), стр. 26-29.
 Принципы оценки безопасности пищевых добавок и контаминантов в продуктах питания. — М.: «Медицина», 1991 г. — 158 с.
 Росивал Л. и др. Посторонние вещества и пищевые добавки в продуктах. — М.: «Лег. и пищ . пром.», 1982 г. — 264 с.
 Химия пищевых добавок: Тезисы докладов Всесоюзной конференции. Черновцы. — Киев: НПО «Пищевые добавки», 1989 г. — 256 с.
 Штейнберг А. И. и др. Добавки к пищевым продуктам (Гигиенические требования и нормирование). — М.: «Медицина», 1969 г. — 95 с.

Ссылки 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 апреля 2003 г. N 59 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1293-03» (с изменениями и дополнениями) .